DJ est un sigle, qui signifie :
 Degré jour de croissance, une mesure de l'accumulation de chaleur permettant d’estimer la durée d'un développement biologique (croissance d'une plante, incubation d'œufs).
 Disc jockey, une personne qui sélectionne et diffuse de la musique avec un matériel spécifique (platines, ordinateur, etc.)
 Dee Jay (Street Fighter)
 Dow Jones, compagnie boursière américaine.
 DJ, super-héros de Marvel Comics.
 DJ, un single du chanteur David Bowie sorti en 1979.
 DJ, un single de la rappeuse français Diam's sorti en 2003.

DJ est un code, qui signifie :
 Djibouti, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2
 Djibouti, selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .dj
 le code AITA de la compagnie aérienne Virgin Blue

Code
Sigle de 2 caractères
